Ники́та Васи́льевич Арсе́ньев (1775—1847) — русский государственный и военный деятель, , генерал-майор.

Биография 
Родился в 1775 году в семье Василия Васильевича Арсеньева и Евфимии Никитичны, урожд. Ивашкиной. Он был братом Михаила Васильевича Арсеньева (1768—1810) — елецкого помещика, капитана лейб-гвардии Преображенского полка, предводителя дворянства в Чембарском — деда М. Ю. Лермонтова.

В службе с 21 декабря 1794 года; майор — с 1798, подполковник — с 1800, полковник — с 1808, генерал-майор — с 30 апреля 1816 года.

Был директором Императорского Военно-сиротского дома. С 1817 по 1828 годы был директором Петербургского Мариинского института. В 1826 году вышел в отставку с военной службы и был переименован в действительные статские советники.

Впоследствии был почётным опекуном Санкт-Петербургского опекунского совета, управляющим хозяйственной частью «Больницы всех скорбящих».

С 10 апреля 1843 года — тайный советник.

Умер  года. Похоронен в Покровском соборе Новоспасского монастыря.

Награды 

 орден Св. Георгия 4-й степени (№ 3490; 06.06.1821)
Также награждён другими орденами Российской империи.

Семья 
От брака с Евдокией Емельяновной Чеблоковой было две дочери и сын:
 Евфимия, замужем за бароном Степаном Александровичем Вревским (01.11.1806—17.02.1838), который был внебрачным сыном князя Куракина
 Елена (?—02.03.1883), замужем с 6 ноября 1832 года за поручиком гвардии Конрадом Карловичем Шмитом
 Емельян (1810—1877) — полковник, был женат на Ольге Семеновне Пановой.

Примечания

Литература 
 Список гражданским чинам первых четырех классов по старшинству : Сост. в Герольдии и испр. по 25 дек. 1845. — С. 53.

Ссылки 
 

Санкт-Петербургский Мариинский институт
Похороненные в Новоспасском монастыре